Název Canaan může mít:

 Canaan (seriál) – anime seriál
 Canaan Banana – první prezident Zimbabwe
 Canaan (skupina) – italská hudební skupina
 Cizojazyčný zápis Kanaánu – zaslíbené země

Místní jména 
 Canaan (Tobago) – město v Trinidadu a Tobagu
 Ve Spojených státech
 Canaan (Alabama)
 Canaan (Arkansas)
 Canaan (Connecticut)
 Canaan (Florida)
 Canaan (Indiana)
 Canaan (Maine)
 Canaan (Mississippi)
 Canaan (Missouri)
 Canaan (New Hampshire)
 Canaan (New York)
 Canaan (Ohio)
 Canaan (Oregon)
 Canaan (Jižní Karolína)
 Canaan (Tennessee)
 Canaan (Vermont)
 Canaan (Západní Virginie)
 Canaan Heights (Západní Virginie)
 Canaan Street (New Hampshire)
 Canaan Valley (Connecticut)
 New Canaan (Connecticut)
 North Canaan (Connecticut)
 South Canaan (Pensylvánie)
 V Kanadě
 Canaan No. 225 (Saskatchewan)
 Canaan (Kings County) (Nové Skotsko)
 Canaan (Lunenburg County) (Nové Skotsko)
 Canaan (Yarmouth County) (Nové Skotsko)
 V Brazílii
 Canaan (Ceará)
 Na Filipínách
 množství dalších sídel

Související články 
Kenaan (rozcestník)